Het ATP-toernooi van Miami 2004 (met de officiële naam Nasdaq-100 Open) werd gespeeld van 22 maart tot en met 4 april 2004. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Tennis Center in Crandon Park in Key Biscayne, Florida.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2004 trok 254.022 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Miami
ATP-toernooi van Miami